Miejscowości w USA:
 Wonewoc – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
 Wonewoc – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
Gminy w USA:
 Wonewoc (ang. Wonewoc Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau